AFG kan avse:

 AFG – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Afghanistan
 AFG – Artificial ground freezing bottensedimenten fryses ner i block för att lättare kunna lyftas upp, se Frysmuddring 

Akronymer